O Canada:
 Гимн Канады
 О Канада, моя страна, моя любовь — песня на стихи Ж. Э. Картье, популярная среди франкоканадцев в 19 в.